Кренгольм:
 Кренгольм — остров на реке Нарва в черте города Нарва уезда Ида-Вирумаа.
 Кренгольм — один из районов города Нарва.
 «Кренгольм» — хоккейный клуб из Нарвы.
 «Кренгольм» — футбольный клуб из Нарвы.